Moezel (rivier), een rivier
 Moselle (departement), een Frans departement
 Moselle (voormalig departement), een voormalig Frans departement